Николай Красовский:
 Красовский, Николай Александрович (1871—1938) — полицейский в Российской империи, полковник Армии УНР.
 Красовский, Николай Викторович (1904—1960) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета СССР.
 
 Красовский, Николай Константинович (1876—1938) — священник, святой РПЦ.
 Красовский, Николай Николаевич (1924—2012) — российский математик и механик.